Czarnystok peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Czarnystok, village de la voïvodie de Lublin
 Czarnystok, village de la voïvodie de Podlachie